Wölfflin est le patronyme de:

 Eduard Wölfflin (1831-1908) est un linguiste suisse

 Heinrich Wölfflin (1864-1945) est un historien de l'art suisse, spécialiste du baroque, fils d'Eduard Wölfflin